James Woodforde – prete inglese
 Mark Woodforde – allenatore di tennis e tennista australiano

Pagine correlate 
 Woodford